Gulkana (centro abitato) – centro abitato dell'Alaska
 Gulkana (fiume) – fume dell'Alaska centromeridionale